Adam Tadeusz Wieniawski (ur. 27 listopada 1879 w Warszawie, zm. 21 kwietnia 1950 w Bydgoszczy) – polski pedagog muzyczny i kompozytor.

Życiorys 
Był synem Aleksandra i Julii z Zielińskich. Bratanek Henryka Wieniawskiego, Juliana Wieniawskiego oraz Józefa Wieniawskiego.

Studiował w Warszawie kompozycję u Henryka Melcera Szczawińskiego i fortepian u Zygmunta Noskowskiego, a następnie w Berlinie u Woldemara Bargiela i w Paryżu u Vincenta d’Indy, Gabriela Fauré i André Gedalge’a.

Podczas I wojny światowej służył w szeregach armii francuskiej. W roku 1918 powrócił do Warszawy, gdzie wykładał w Konserwatorium Warszawskim, a w roku 1928 został jego dyrektorem. W tym samym roku został prezesem Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego im. Stanisława Moniuszki. W roku 1932 został prezesem Związku Kompozytorów Polskich. Był jednym z organizatorów oraz przewodniczył jury II (1932) i III Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina (1937). Podczas obu edycji konkursu pełnił funkcję przewodniczącego jury. Był jednym z inicjatorów Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego. W 1935 zorganizował pierwszą edycję tego konkursu.

Komponował opery, balety, utwory symfoniczne, kameralne, fortepianowe, opracowywał popularne pieśni.

Został pochowany na cmentarzu Powązkowskim (aleja zasłużonych-1-56,57).

Był wyznania ewangelicko-reformowanego. 31 maja 1922 roku poślubił w Paryżu śpiewaczkę operową z Francji, Solange Henriette Achard (1900-1932), ślub ten odnotowano w parafii ewangelicko-reformowanej w Warszawie.

Ordery i odznaczenia 
 Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (25 kwietnia 1947)
 Złoty Krzyż Zasługi (23 marca 1932)
 Krzyż Kawalerski Orderu Legii Honorowej (Francja)
 Krzyż Wojenny (Francja)

Utwory 
Opery
 Megaië (1910, Warszawa, 28 grudnia 1912)
 Zofka, opera komiczna (1923)
 Wyzwolony (Warszawa, 5 lipca 1928)
 Król Kochanek komedia muzyczna (Warszawa, 19 marca 1931)

Balety
 Lalita (1922)
 Aktea w Jerozolimie (Warszawa, 4 czerwca 1927)

Utwory symfoniczne
 Bajeczki, sinfonietta
 Concertino na fortepian i orkiestrę

Muzyka do filmów
 Straszny dwór (1936) reż. Leonard Buczkowski.

Przypisy

Bibliografia 
 Biografia
 
 

Ludzie urodzeni w Warszawie
Odznaczeni Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (Polska Ludowa)
Odznaczeni Złotym Krzyżem Zasługi (II Rzeczpospolita)
Pochowani w alei zasłużonych na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie
Polacy – Kawalerowie Legii Honorowej
Polscy kompozytorzy operowi
Polacy odznaczeni Krzyżem Wojennym (Francja)
Polacy pochodzenia żydowskiego
Ludzie związani z kalwinizmem w Polsce
Polscy kompozytorzy muzyki poważnej
Przewodniczący jury Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina
Urodzeni w 1879
Zmarli w 1950